Alexandru al II-lea  Mavrocordat zis și Firaris () a fost domn în Moldova în perioada: 12 ianuarie 1785 - 14 decembrie 1786.

Domnie 
A fost fiul lui Ioan Mavrocordat, fratele lui Constantin Mavrocordat.  Înainte de a fi domn a fost dragoman al Porții. Ca domn a fost în relații bune atât cu Rusia cât și cu Austria, care se pregăteau pentru război împotriva Turciei.  A fost mazilit la insistențele Austriei, care nu avea încredere în el și voia să-l înlocuiască cu un om devotat.  Astfel, Alexandru II Mavrocordat a plecat în Rusia, fiind urmat de mai mulți boieri.  În realitate, Alexandru era capul unei conspirații greco-rusești cu scopul de a-i răscula pe greci și români împotriva Turciei, în favoarea Rusiei.

Porecla de „Firaris” vine de la cuvântul turc „firari” și înseamnă „fugarul”.

Dragomani
Domni și domnitori ai Moldovei
Nașteri în 1754
Decese în 1819